Miejscowości w USA:
 Lake Shore – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel
 Lake Shore – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Lake Shore – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Utah
 Lake Shore – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Lake Shore (ang. Lake Shore Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle